Хетум I (1213 - 1270) је био краљ Јерменске Киликије, тј. Мале Јерменије  (1226−1270) из династије Хетумида.

До престола је дошао женидбом са краљицом Забел. Његова се власт простирала кроз Кападокију и Киликију .

Владавина му је била испуњена неуспесима. Године 1247. прихватио је врховну власт Монгола .

Око 1266. године египатски султан Бајбарс, пошто је покорио Сирију , са силном војском је провалио у Хетумову територију, освојио ју је  и опљачкао градове Сис и Ајасу  и страховито опустошио земљу .

Наследио га је син Левон II .

Породично стабло

Референце

Литература 
 Милион путовања Марка Пола, 2012. Београд

Рођени 1213.
Умрли 1270.
Крсташи
Историја Јерменије